Covington County er navnet på flere counties i USA:

 Covington County, Alabama
 Covington County, Mississippi